Seznam hor a kopců v Česku podle prominence obsahuje všechny české vrcholy s prominencí (relativní výškou) nad 100 metrů, bez ohledu na nadmořskou výšku.

Autoři projektu Ultratisícovky.cz sestavili kompletní seznam takových vrcholů, které rozdělili do 2 kategorií:
 Ultratisícovka = hora s prominencí ≥ 100 metrů a nadmořskou výškou ≥ 1000 m (tj. tisícovka), takových je v Česku 93
 Ultrakopec = hora nebo kopec s prominencí ≥ 100 metrů a nadmořskou výškou < 1000 m, takových je v Česku 556

Celkem je tedy v Česku 649 hor a kopců s prominencí nad 100 metrů. Nejvíc se jich nachází v Českém středohoří (54), v Šumavském podhůří (44), na Šumavě (42) a v Ralské pahorkatině (37). Nejkopcovatějšími kraji jsou Ústecký (84), Jihočeský (82) a Liberecký (81).

Nejprominentnější je Sněžka (prominence 1197 metrů), která je zároveň nejvyšší (1603 m n. m.), nejdominantnější (poměr prominence a výšky má 75 %) i nejizolovanější (290 km). Druhý nejprominentnější je Praděd (983 metrů), druhá nejdominantnější je Milešovka (74 %), druhá nejvyšší je Luční hora (1555 m n. m.) a druhý nejizolovanější je Klínovec (133 km).

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam, seřazený podle prominence a doplněný o nadmořskou výšku, izolaci, pohoří, souřadnice a kategorii vrcholu:

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam tisícovek v Česku
 Nejvyšší body geomorfologických celků v Česku
 Seznam nejprominentnějších hor na Slovensku
 Seznam vrcholů v Alpách podle prominence
 Seznamy ultraprominentních vrcholů

Externí odkazy 

 Ultratisícovky.cz – domovská stránka projektu Ultratisícovky (a ultrakopce)
 Mapy.cz na Mapotic.com – s rozlišením ultratisícovek ● a ultrakopců ●
 Mapy Google – s rozlišením ultratisícovek ● a ultrakopců ●
 Ultratisícovky na Vrcholovka.cz – mapa a seznam, umožňující sbírání výstupů na jednotlivé ultratisícovky
 Ultrakopce na Vrcholovka.cz – mapa a seznam, umožňující sbírání výstupů na jednotlivé ultrakopce
 Ultratisícovky na Peakclimber.com – mapa a seznam, umožňující sbírání výstupů na jednotlivé ultratisícovky

Česko
 
